NB est un sigle, N.B. est une abréviation, Nb est une abréviation ou un symbole, nb est un symbole.

Le sigle NB peut signifier :
 National-bolchevisme, un courant politique.
 Nouveau-Brunswick, une province du Canada ;
 Nuup Bussii, réseau de transport en commun de la ville de Nuuk ;
 Sterling Airways, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 nitrure de bore, un matériau céramique.
 Non-binarité

L'abréviation N.B. peut faire référence à :
 Nota bene ;
 N.B., un album de 2007 de Natasha Bedingfield ;
 Nota Bene, une émission de vulgarisation de l'histoire sur YouTube.

L'abréviation Nb peut faire référence à :
 nombre ;
 noob ;
 le Livre des Nombres, dans la Bible;
non-binaire (identité de genre)

Le symbole Nb représente le niobium, l'élément chimique de numéro atomique 41.

Le symbole nb représente le nanobarn, une unité de mesure de la section efficace (physique nucléaire et physique des particules).

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des éléments chimiques

Abréviation